Marua bezeichnet:

 Marua (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Marua (Kenia), eine Gemeinde in Kenia

Te Marua bezeichnet:

Siehe auch:

 Maroua, Stadt in Kamerun